Денисовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Владимирская область
 Денисовское сельское поселение — входит в Гороховецкий район

Кировская область
 Денисовское сельское поселение — входит в Слободской район

Ростовская область
 Денисовское сельское поселение — входит в Ремонтненский район

Тульская область
 Денисовское сельское поселение — входит в Ясногорский район

Тюменская область
 Денисовское сельское поселение — входит в Исетский район